«Чтиво», также «Дешёвое чтиво» () — британский триллер с элементами комедии, режиссёра Майка Ходжеса, с Майклом Кейном в главной роли.

Сюжет

Писателю Кингу, живущему в Чехии и пишущему свои книги одну за другой, предлагают крупную сумму, чтобы он написал автобиографию таинственной знаменитости. Заинтригованный Кинг соглашается и отправляется на удалённый остров, где встречает своего заказчика, Престона Гильберта (Микки Руни), бывшую кинозвезду, прославившегося исполнением ролей гангстеров и общавшегося с ними не только на экране. Теперь, умирая от рака, Гильберт хочет, чтобы Кинг кратко написал его автобиографию прежде, чем он умрёт. Однако Гильберта убивают на вечеринке, не оставляя Кингу возможность закончить запись воспоминаний. Кинг вынужден сам стать детективом, как и его книжные герои, чтобы разгадать недосказанные тайны своего заказчика.

В ролях 
 Майкл Кейн — Микки Кинг
 Микки Руни — Престон Гильберт
 Лайонел Стэндер — Бен Динуччо
 Лизабет Скотт — принцесса Бетти Сиппола
 Надя Кассини — Лиз Адамс
 Деннис Прайс — таинственный англичанин
 Аль Леттьери — Миллер
 Леопольдо Триесте — Маркович
 Америго Тот — приверженец

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1972 года
Фильмы об Италии